Mahmoud Ismail El-Nigero (? – ?) egyiptomi labdarúgócsatár.

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgócsatárok